Sebiș se poate referi la:

 Localități din România
 Sebiș - oraș din județul Arad
 Sebiș - localitate din județul Bihor
 Sebiș - localitate din județul Bistrița-Năsăud

Vezi și 
 Sebeș (dezambiguizare)

Toponime românești